Chapütschin steht für folgende geografischen Objekte:

 Chapütschin (Schwarzkopf), Berg in der Silvretta
 Il Chapütschin, Berg in den Bernina-Alpen
 Chapütschin Pitschen, Berg in den Bernina-Alpen
 Fuorcla dal Chapütschin, Pass in den Bernina-Alpen
 Vadret & Vadrettin dal Chapütschin, zwei Gletscher in den Bernina-Alpen
 Chapütschin da Naiv (Schneehaube), Hauptgipfel in den Bernina-Alpen